O título de Conde de Condeixa foi inicialmente criado em 1853 pelo rei D. Miguel I de Portugal a favor de Francisco de Lemos Ramalho Pereira de Azeredo Coutinho, 1.º Conde de Condeixa, ao qual foi oferecido, mas recusado, pela rainha D. Maria II de Portugal e pelo rei D. Fernando II de Portugal o título de 1.º Marquês de Pereira, aquando da sua visita.

Titulares 
1. Francisco de Lemos Ramalho Pereira de Azeredo Coutinho, 1.º Conde de Condeixa

O título de Conde de Condeixa foi criado por decreto de 25 de Outubro e por carta de 27 de Novembro de 1874 do rei D. Luís I de Portugal a favor de Maria Rita Ferreira dos Santos, 1.ª Condessa de Condeixa.

Titulares 

O Rei D. Miguel, já no exílio, concedeu em 1853 o título de Conde de Condeixa a Francisco de Lemos Ramalho Pereira de Azeredo Coutinho.
Em 1874, o Rei D. Luís I, de Portugal, concedeu o título, em sua vida, a D.Maria Rita Ferreira dos Santos, 1.ª Condessa de Condeixa.

Na República, foram pretendentes ao título:

2. José Manuel de Sigüenza de Barahona Fragoso, 2.º Conde de Condeixa e 4.º Conde da Esperança

3. José Estanislau dos Santos e Silva de Barahona Fragoso, 3.º Conde de Condeixa e 5.º Conde da Esperança

Condeixa